Azeglio Vicini (1933-2018), un entraîneur de football italien ;
 Mario Vicini (1913-1995), un coureur cycliste italien.
Patronyme italien